L'ultimo padrino (The Last Don) – romanzo di Mario Puzo del 1996
 L'ultimo padrino (The Last Don) – miniserie televisiva del 1997
 The Last Don – album di Don Omar del 2003